Con codice Rocco si indicano un paio di testi normativi italiani, ovvero:

Codice penale italiano – codice di diritto penale sostanziale italiano del 1930;
Codice di procedura penale italiano del 1930 – codice di diritto processuale penale italiano del 1930. 

Erano così detti in quanto prevalentemente redatti sotto la direzione del giurista italiano e professore in diritto penale, Arturo Rocco, e firmati dal fratello, Ministro della Giustizia, Alfredo Rocco.